Groschuff ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Groschuff (1835–1903), deutscher Jurist
 Erich Groschuff (1874–1921), deutscher Chemiker
 Friedrich Groschuff (1701–1784), deutscher Philologe